Ibbetson ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Ibbetson (1757–1823), britische Botanikerin
 Arthur Ibbetson (1922–1997), britischer Kameramann
 Bruce Ibbetson (* 1953), US-amerikanischer Ruderer
 David John Ibbetson, britischer Jurist und Hochschullehrer

Ibbetson steht für:
 Peter Ibbetson, Roman von George du Maurier von 1891
 Peter Ibbetson (Film), Film von 1935 zum gleichnamigen Roman

Siehe auch:
 Ibbotson